Lanyon kan som auktorsförkortning betyda:

 Scott M. Lanyon
 Wesley E. Lanyon

Robotskapade auktorsförkortningar